Aurora Buenavista kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Aurora Buenavista, Ocosingo, Chiapas, 
 Aurora Buenavista, Chiapa de Corzo, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar